Anarchy — четвёртый студийный альбом Басты Раймса, вышедший 20 июня 2000 года. Альбом был скромен в продажах, но всё-таки достиг статуса платинового.

Список композиций

Семплы 
 «Fire»
«Surrender» — Diana Ross
 «Show Me What You Got»
«Come and Play in the Milky Night» — Stereolab
 «Salute da Gods!!»
«Betcha by Golly Wow!» — The Stylistics
 «Get Out!!»
«The Ugly Duckling» — The Richard Wolfe Children's Chorus
 «A Trip Out of Town»
«Those Were the Days» — Eugene Raskin

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные J Dilla
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Басты Раймса
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом